Ne bízz senkiben!, a C.A.F.B. együttes albuma
Ne bízz senkiben! (film)